Tenri kan syfta på:

Tenri, Nara – en stad i Nara prefektur, Japan
Tenrikyo – en japansk religion
Tenri – en stavningsvariant för namnet på himlen, den högsta guden (himmelsguden) och flera andra gudomligheter, se Tengri